

Geografia

Svizzera 
 Romanel-sur-Lausanne – comune nel distretto di Losanna (Canton Vaud)
 Romanel-sur-Morges – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)